arrondissement d'Audenarde est un ancien arrondissement français du département de l'Escaut.
Arrondissement administratif d'Audenarde est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de Flandres-Orientale).